

Architettura
 Mausoleo Visconti di Modrone – edificio funebre neogotico di Cassago Brianza
 Palazzo Visconti di Modrone – edificio storico di Firenze
 Palazzo Visconti di Modrone – edificio storico di Milano

Persone
 Visconti di Modrone – ramo della famiglia Visconti
 Carlo Visconti di Modrone – imprenditore e politico italiano
 Giammaria Visconti di Modrone – imprenditore italiano
 Giuseppe Visconti di Modrone – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Guido Visconti di Modrone – militare italiano
 Guido Visconti di Modrone – politico italiano
 Guido Carlo Visconti di Modrone – imprenditore italiano
 Leonardo Visconti di Modrone – diplomatico italiano
 Marcello Visconti di Modrone – politico e imprenditore italiano
 Uberto Visconti di Modrone – imprenditore e cavaliere italiano

Altro
 Tarocchi Visconti di Modrone – antico mazzo di tarocchi